Condado de Victoria puede hacer referencia a distintos condados:

 Condado de Victoria, en Texas (Estados Unidos).
 Condado de Victoria, en Trinidad y Tobago.
 Condado de Victoria, en Ontario (Canadá).
 Condado de Victoria, en Nuevo Brunswick (Canadá).
 Condado de Victoria, en Nueva Escocia (Canadá).